Březová est un toponyme qui peut désigner :

Březová, une commune du district de Beroun, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Březová, une commune du district de Karlovy Vary, dans la région de Karlovy Vary ;
 Březová, une commune du district d'Opava, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Březová, une ville du district de Sokolov, dans la région de Karlovy Vary ;
 Březová, une commune du district d'Uherské Hradiště, dans la région de Zlín ;
 Březová, une commune du district de Zlín, dans la région de Zlín ;
 Březová nad Svitavou, une ville du district de Svitavy, dans la région de Pardubice ;
 Březová-Oleško, une commune du district de Prague-Ouest, dans la région de Bohême-Centrale.

Voir également 
 

Homonymie de localités en  Tchéquie